Batalha de Dirráquio (48 a.C.) — travada entre Pompeu e Júlio César
 Batalha de Dirráquio (1018) —  travada entre Ivã Vladislau da Bulgária (r. 1015-1018) e a guarnição bizantina de Dirráquio
 Batalha de Dirráquio (1081) — travada entre Roberto Guiscardo (r. 1057-1085) e Aleixo I Comneno (r. 1081-1118)

Desambiguações de guerras e batalhas